Municipio de Manhattan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Manhattan (condado de Will, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Will.
 Municipio de Manhattan (condado de Riley, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Riley.